Der Kanton Caudry ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 11. Kanton des Départements Nord in Frankreich und gehört zum Arrondissement Cambrai.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Caudry